Op het toernooi van Wimbledon in 1987 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 24 juni tot en met 5 juli 1987.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Martina Navrátilová en Pam Shriver bereikten de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Svetlana Parkhomenko en Larisa Savtsjenko.

Het derde reekshoofd, Claudia Kohde-Kilsch en Helena Suková, won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vijfde geplaatste koppel Betsy Nagelsen en Elizabeth Smylie in twee sets. Het was hun dertiende gezamenlijke titel. De West-Duitse Kohde-Kilsch had daar­naast zes eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Tsjecho-Slowaakse Suková zeven.

Nederlandse en Belgische speelsters 
Vier Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf speelde samen met de Zweedse Maria Lindström. Zij hadden zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd. Daar bereikten zij de tweede ronde.
 Nicole Jagerman en Marianne van der Torre strandden in de eerste ronde.
 Ook Marcella Mesker en de Amerikaanse Kathleen Horvath konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1987